Diabaté ist der Familienname folgender Personen:

 Bassekou Diabaté (* 2000), malischer Fußballspieler

 Fatoumata Diabaté (* 1980), malische Fotografin
 Henriette Diabaté (* 1935), ivorische Politikerin
 Inza Diabaté (* 1992), ivorischer Fußballspieler
 Kélétigui Diabaté (1931–2012), malischer Musiker
 Lassina Diabaté (* 1974), ivorischer Fußballspieler
 Magan Diabaté (* 1973), burkinischer Fußballspieler
 Mamadou Diabate (* 1973), Musiker und Komponist aus Burkina Faso
 Massa Makan Diabaté (1938–1988), malischer Schriftsteller
 Moussa Diabaté (* 2002), französischer Basketballspieler
 Papa Diabaté, guineischer Kora-Spieler und Gitarrist
 Sona Diabaté (* 1959), guineische Sängerin
 Souleymane Diabate (* 1991), malischer Fußballspieler
 Toumani Diabaté (* 1965), malischer Kora-Spieler 
 Zie Diabaté (* 1989), ivorischer Fußballspieler